Jens Wiese (* 10. Dezember 1987 in Hannover) ist ein deutscher Handballspieler. Der 1,95 m große linke Rückraumspieler lief zuletzt für die HSG Nordhorn-Lingen auf.

Karriere 
Wiese wechselte 2004 vom TV Sachsenroß Hille zu LiT Handball Nordhemmern/Mindenerwald. Nach der A-Jugend spielte er im Regionalliga-Team des Vereins, das sich 2010 auch für die neugeschaffene 3. Liga qualifizierte. 2008 erhielt er das Zweitspielrecht für den Zweitligisten TuS N-Lübbecke, mit dem er in die Bundesliga aufstieg. Im Jahr 2011 endete sein Doppelspielrecht und er verließ auch Nordhemmern/Mindenerwald und schloss sich der HSG Nordhorn-Lingen an. Dort entwickelte er sich zum Haupttorschützen der Mannschaft. In der Saison 2012/13 war er bester Feldtorschütze der 2. Bundesliga.

Erfolge 
 Aufstieg in die Bundesliga (2): 2009, 2019

Saisonstatistiken

Weblinks 
 Jens Wiese auf der Website der HSG Nordhorn-Lingen

Einzelnachweise 

Handballspieler (TuS N-Lübbecke)
Handballspieler (HSG Nordhorn-Lingen)
Rückraumspieler
Geboren 1987
Deutscher
Mann